Innocenzi – cognome italiano
 Carlo Innocenzi (1899-1962) – musicista e compositore italiano
 Claudio Innocenzi (1989) – pallanuotista italiano
 Giulia Innocenzi (1984) – conduttrice televisiva italiana
 Giancarlo Innocenzi (1945) – politico italiano
 Luciano Innocenzi (1943) – poeta, insegnante e storico italiano
 Paolo Innocenzi (...) – scenografo italiano